Савар () — французская фамилия. Известные носители:

 Савар, Давид (; род. 1990) — канадский хоккеист.
 Савар, Дени (род. 1961) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. 
 
 Савар, Марк (; род. 1977) — канадский хоккеист.
 Савар, Серж (род. 1946) — бывший канадский хоккеист, защитник.
 Савар, Феликс (; 1791—1841) — французский физик.

Топоним 
 Савар — город в Бангладеш.
 Савар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Дакка.

Другое 
 Савар (единица измерения)